Olaszország
település
Badia (németül Abtei), dél-tiroli település
Templom=
Badia Fiorentina, firenzei kisbazilika